Waßner ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Waßner (* 1960), deutsche Organistin, Komponistin und Arrangeurin
 Erwin Waßner (1887–1937), deutscher Konteradmiral
 Maximilian von Waßner (1855–1931), bayerischer Generalmajor
 Rainer Waßner (* 1944), deutscher Soziologe